Первая лига 1988/1989 () — 55-й сезон чемпионата Польши по футболу. Он начался 30 июля 1988 года и закончился 21 июня 1989 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Польши 1988/1989 на 90minut.pl 
 Чемпионат Польши 1988/1989 на rsssf.com 

1988/1989
Польша
Польша
Спорт в Польше в 1988 году
Спорт в Польше в 1989 году